Le  est la  du challenge Yves du Manoir et celle-ci est remportée par le RC Narbonne.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Trois points sont accordés pour une victoire, deux pour un nul et un pour une défaite.

Poule A 

|   
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|
|}

Poule F 

|
|}

Le classement général donna les huitièmes de finale suivants : Narbonne (16 points) contre Mont-de-Marsan (12), Graulhet (16) contre Grenoble (12), Toulon (15) contre Montferrand (12), Lourdes (15) contre Tarbes (13), Agen(14) contre Bayonne (12), Biarritz (13) contre Brive (13), Racing (14) contre Bourgoin (13) et Toulouse (14) contre Béziers (14).

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1988-1989
Rugby à XV en 1988
Rugby à XV en 1989
Sport en France en 1988
Sport en France en 1989